Марипоса има више значења:

 Марипоса (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Марипоса (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику